Будимља може бити:
 Будимља (Полимље), историјска област и средњовијековна жупа у Горњем Полимљу, у данашњој Црној Гори
 Будимља (Беране), насеље у општини Беране, Црна Гора

Види још 
 Будимљанин, вишезначна одредница